Штокало — украинская фамилия. Известные носители:

 Штокало, Иосиф Захарович (1897—1987) — украинский советский математик, педагог, доктор физико-математических наук, профессор, академик АН УССР.
 Штокало, Мирослава Иосифовна (род. 1926) — украинский и советский учёный-химик.
 Штокало, Павел Лукич (1879—1945) — советский и украинский писатель, греко-католический священник, религиозный деятель. Отец поэта Зиновия Штокало (Бережана).

См. также 
 Штокалов, Илья Анатольевич (род. 1986) — российский гребец-каноист, член сборной России с 2003 года. Участник летних Олимпийских игр в Лондоне, бронзовый призёр чемпионата Европы, многократный победитель национальных первенств.